Нигуэлас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-де-Лекрин. Занимает площадь 31,05 км². Население — 1169 человек (на 2010 год). Расстояние — 33 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Nigüelas

Муниципалитеты Гранады